Kimba (キンバ) è un personaggio immaginario protagonista del manga Kimba, il leone bianco di Osamu Tezuka.

Caratterizzazione del personaggio
Kimba è il re della Giungla di Panja, in Uganda. La sua vita è stata segnata dalla tragica morte dei genitori che lo indussero a tornare nella giungla per regnare con saggezza. Era stato accolto come un re, visto che la giungla era sull'orlo di un precipizio. A differenza di tutti i capi, viene trattato come un animale comune, proprio come voleva che fosse trattato. Si è innamorato perdutamente della cugina acquisita Laia contro il volere dello zio Marochi. Nonostante regni un mondo di pace, succede sempre un disastro cattivo nella vita quotidiana che Kimba risolverà. Bubu è un costante tormento per Kimba che lo tartassa ogni giorno. A scuola va benissimo ma è una vera schiappa in disegno. Gioca con tutti e non dà mai segni di ostilità.

Animale dall'animo puro, accetta sempre ogni cosa ben volentieri e non. Sorbisce sempre le critiche senza rispondere, non fa lo spaccone (come del resto tutti i re), non si fa chiamare "capo" o "re" perché gli dà fastidio, e, più importante, è super-modesto.

Crescendo sarà forte e coraggioso più di suo padre. Si sposerà con Laia e avrà due figli: Lune e Rukyo. Kimba non sarà più giocherellone come una volta, sarà più protettivo, più forte verso i figli. Laia pensa che con Lune sia violento. Non mancano le costanti rivelazioni al padre e i soliti animali fastidiosi.

Nel lungometraggio Kimba - La leggenda del leone bianco, Hammegg vorrebbe a tutti i costi diventare ricco con la pietra luce di luna ma verrà ostacolato da Kimba e Mustach e infine Kimba per salvare Mustach si  sacrifica.

Note 

Personaggi di Kimba, il leone bianco
Leoni immaginari